Landesstraße 204 bezeichnet:

 die Potzneusiedler Straße im Burgenland
 die Nußdorfer Landesstraße in Salzburg
 die Radkersburgerstraße Fehring in der Steiermark
 die Windauer Straße in Tirol
 die Lustenauer Straße in Vorarlberg